Hirche ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Hirche (* 1959), deutscher Regisseur
 Bernhard Hirche (* 1946), deutscher Architekt
 Dagmar Hirche (* 1957), deutsche Unternehmerin
 Frank Hirche (* 1961), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen
 Gottlob Traugott Leberecht Hirche (1805–1863), deutscher Lehrer, Theologe und Herausgeber des Neues Lausitzisches Magazins
 Herbert Hirche (1910–2002), deutscher Möbel- und Produktdesigner
 Klaus Hirche (Schauspieler) (* 1936), deutscher Schauspieler 
 Klaus Hirche (1939–2022), deutscher Eishockeytorwart und -trainer
 Martin Hirche (1922–1986), deutscher Fußballspieler
 Peter Hirche (1923–2003), deutscher Schriftsteller
 Rüdiger Hirche (* 1945), deutscher Weltumsegler und Buchautor
 Walter Hirche (* 1941), deutscher Politiker (FDP), Minister in Niedersachsen und Brandenburg